La saison 2021-2022 de SB Legue Men (SBL Men - ex-LNA) est la  du championnat de Suisse de basket-ball.

Équipes 
La ligue est composée de 10 équipes.

Format de compétition

Phase préliminaire 
Il y a 10 équipes. Chaque équipe joue 3 fois contre les 9 autres équipes.

Les équipes se rencontrent en matches aller et retour pour les deux premiers tours de la phase préliminaire.

L'ordre des rencontres du troisième tour est défini selon le classement à la fin du deuxième tour de la phase préliminaire.

Les équipes classées du 1er au 8ème rang sont qualifiées pour les play-offs pour le titre. Les quarts de finale, les demi-finales et la finale se jouent au meilleur des cinq matchs.

Aucune équipe reléguée.

Playoff

Notes et références

Liens externes 
 

Basket-ball M1
Suisse M1
2021-2022